Anastrofe (anteposizione) – in linguistica, figura retorica consistente nell'inversione dell'ordine abituale di un gruppo di termini successivi
 Inversione – in biologia, mutazione cromosomica in cui un frammento di DNA viene invertito di orientamento
 Inversione – concetto della linguistica
 Inversione circolare – in matematica, trasformazione che "specchia" i punti rispetto ad una data circonferenza
 Inversione di matrice – in matematica, procedimento applicabile ad una matrice quadrata
 Inversione termica – in meteorologia, fenomeno per cui la temperatura dello strato atmosferico coinvolto aumenta con la quota, anziché diminuire
 Inversione sessuale – in biologia, fenomeno per cui un individuo acquista i caratteri e le capacità funzionali del sesso opposto al proprio
 Inversione del saccarosio – in chimica, reazione del saccarosio dalla quale si ottiene lo zucchero invertito
Inversione delle montagne russe – sezione di tracciato di un ottovolante in cui i passeggeri vengono capovolti

Altri progetti